Das Dameneinzel (Rollstuhl) der US Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Siegerin der letzten Austragung 2015 war Jordanne Whiley, die in diesem Jahr aber nicht teilnahm.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2017